Buffalo megye (Dél-Dakota) 
 Buffalo megye (Nebraska) 
 Buffalo megye (Wisconsin)
 Buffalo megye: egy kihalt kansasi megye, lásd: Kansas megyéinek listája